Shamrock – trójlistna koniczyna, symbol Irlandii
 Shamrock – polski zespół muzyczny grający folk, głównie celtycki
 Shamrock – filipiński zespół muzyczny grający rock alternatywny
Miejscowości w USA:
 Shamrock – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Creek
 Shamrock – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Wheeler
Gminy w USA:
 Shamrock (ang. Shamrock Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Aitkin
 Shamrock (ang. Shamrock Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Callaway
 Shamrock (ang. Shamrock Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Holt